Münzgrabenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Münzgrabenbach (Kohlbergbach), linker Zufluss des Kohlbergbachs bei Kohlberg II, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Münzgrabenbach (Labillbach), rechter Zufluss des Labillbachs bei Frannach, Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Münzgrabenbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Siehe auch:
 Münzgraben